Il doppio  del Carisap Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Paolo Lorenzi e Júlio Silva erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Stefano Ianni e Cristian Villagrán hanno battuto in finale 7–6(3), 1–6, [10–6] Niels Desein e Stéphane Robert.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Marco Crugnola (primo turno)
 Carles Poch-Gradin /  Pablo Santos (semifinali)

 Jaroslav Pospíšil /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale, ritiro) 
 Niels Desein /  Stéphane Robert (finale)

Tabellone

Note 
 

Carisap Tennis Cup 2009